Geografia:
 Bali, illa i província d'Indonèsia
 Bali, vila de Bhutan
 Bali, vila de Camerun
 Bali (), vila de Grècia
 Bali, vila de Rajasthan, Índia
 Bali, vila de Taiwan
 Bali Mester, vila de Jatinegara, Jakarta Oriental
 Kampung Bali, vila de Tanah Abang, Jakarta Central
 Història:
 Regne de Bali
 Conferència de Bali sobre el clima, 2007
 Lingüística:
 Balinès, llengua de l'illa de Bali
 Bali (Nigèria), llengua de Nigèria
 Bali (Congo), llengua del Congo
 Mitologia:
 Bali, rei demoníac de la mitologia hindú
 Bali o Vali, rei de la mitologia hindú en el Ramayana
Mitologia grega ():
 Bali, un dels dos cavalls immortals d'Aquil·les
 Bali, un dels cans d'Actèon
 Bali, epònim de les Balears, company d'Hèrcules en l'expedició contra Geríon
 Bali, epítet de Dionís entre els tracis, segons lEtymologicum Magnum Bali, cavall d'Escelmis a les Dionisíaques'' de Nonnos de Panòpolis
 Bali Rai''', autor britànic

Vegeu també 
 Vali
 Valí